Techtermann ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Techtermann (1841–1909), Schweizer Politiker
 Marie-Bernardine Techtermann (1717–1796), Schweizer Äbtissin